Белогорский сельсовет

Архангельская область 

 Белогорский сельсовет Холмогорского района

Волгоградская область 

 Белогорский сельсовет Камышинского района
 Белогорский сельсовет Камышинского района

Оренбургская область 

 Белогорский сельсовет Беляевского района

Ульяновская область 

 Белогорский сельсовет Тереньгульского района